Il doppio del Sicilia Classic Mancuso Company Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale Pierre-Ludovic Duclos e Rogério Dutra da Silva 4–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie 

 Carsten Ball /  Kaes Van't Hof (primo turno)
 Amir Hadad /  Harel Levy (primo turno)

 Kevin Anderson /  Harsh Mankad (primo turno) 
 Pierre-Ludovic Duclos /  Rogério Dutra da Silva (finale)

Tabellone

Note 
 

Sicilia Classic Mancuso Company Cup 2009